Èsquines d'Atenes, polític i orador atenenc ()
 Èsquines d'Esfetos, filòsof atenenc deixeble de Sòcrates ()
 Èsquines de Milet, orador grec contemporani de Ciceró () 
 Èsquines de Neàpolis, filòsof peripatètic grec del 
 Èsquines (metge), metge grec del  dC